Монастырь Гардзе (также Кандзе, Гандзы) — тибетский буддийский монастырь школы гелуг, расположен в двух километрах от города Гардзе на холме.

История 
Монастырь был построен в 1642 году. В монастыре проживало около 1500 монахов, это был один из крупнейших монастырей в провинции Кам, сравнимый с монастырём в Чамдо. Круг ритуального обхода монастыря паломниками (кора) был почти восемь километров. Монастырь был разрушен китайскими войсками в период между 1909—1918 годами.

После 1981 года монастырь был восстановлен, в нём стало проживать около 700 монахов, включая трёх тулку, один из них основал школу для девочек.

Описание 

Зал собраний
Зал собраний с золотой крышей, с которой открывается вид на долину и город, оснащён длинной галереей с красными деревянными колоннами, ведущей к святилищу.

В зале выставлены фигуры основателей школ Ньингма, Кадам и Гелуг. Драгоценные тангки изображают тантрических божеств, таких как Гухьясамаджа, Чакрасамвара, Ямантака.

Зал Майтреи
В Зале Майтреи находится фигура будды будущего Майтреи, и изображения Сакьямуни, Цонкапы, Дипамкары и Ситатапатры.

Другие помещения
Вверх по лестнице находится библиотека, в которой имеется буддийский канон Кангъюр и древние изображения одиннадцатиголового Авалокитешвары и учителя Цзонкапы (1357—1419). Зал Гонкханг посвящён защитным божествам, вход туда — через чёрную с золотом дверь.

К северо-востоку от монастыря на холме находится восстановленный чортен.

Примечания

Ссылки 
 Dorje, Gyurme. (1999). Footprint Tibet Handbook with Bhutan. (2nd Ed.) Footprint Handbooks, Bath, England. ISBN 0-8442-2190-2.
 Mayhew, Bradley and Kohn, Michael. Tibet. (2005). 6th Edition. Lonely Planet. ISBN 1-74059-523-8.
 Leffman, David, Simon Lewis and Jeremy Atiyah and others. (2005). The Rough Guide to China. 4th Edition. Rough Guides, New York, London, Delhi. ISBN 978-1-84353-479-2.

Монастыри школы гелуг
Буддийские храмы и монастыри Тибета
Гардзе-Тибетский автономный округ